

События

Римское царство 
 Царь: Нума Помпилий.
 687—642 — Царь Иудеи Манассия (697—642), сын Езекии. Борьба с яхвистами. Гибель Исаии. Поддержка культов Астарты и Молоха.

Китай 
 7-й год по эре правления луского князя Чжуан-гуна.
 Весной луская княгиня Цзян встречалась с циским князем (своим сводным братом и любовником) в Фан, зимой они встречались в Гу (местность в Ци).
 В 4 луне, в день синь-мао, в Лу ночью не было видно обычных звёзд (согласно комментаторам, планет), но звёзды падали, как дождь (то же в «Ши цзи»). Здесь дано древнейшее описание метеоритного дождя.
 Осенью в Лу было половодье и неурожай пшеницы.
 Циньский князь впервые учредил уезды в Ду и Чжэн и уничтожил княжество Сяого.

См. также

Примечания